Eric Johansson peut désigner :

 Eric Johansson (1904-1972), un athlète suédois, spécialiste du lancer du marteau
  (1982-), un joueur canadien de hockey sur glace
  (2000-), un joueur suédois de handball